Фила (; ) може да се отнася за:

в древната география:
 Фила (остров), остров пред южния бряг на Галия
 Фила (Македония), македонска гранична крепост до устието на Пеней, в Пиерия
 Фила (Атика), родово обединение и административна единица в древна Атика
 подобно: Филаделфия, град в Пенсилвания, САЩ

Име на няколко личности:

 Фила, хетера от Коринт
 Фила, съпруга на Филип II Македонски
 Фила, дъщеря на диадох Антипатър, съпруга на Balakros, Krateros и Деметрий I Полиоркет
 Фила, дъщеря на Селевк I, омъжена за Антигон II Гонат, майка на Деметрий II
 Фила, дъщеря на Деметрий I Полиоркет и Ламия

Други:

 Фила (спортни стоки), компания за производство на спортни стоки